Titov je priimek več oseb:

 Aleksej Semjonovič Titov, sovjetski general
 Aleksander Pavlovič Titov, sovjetski general
 German Mihailovič Titov ruski hokejist
 German Stepanovič Titov, ruski kozmonavt
 Nikolaj Fjodorovič Titov, ruski general
 Nikolaj Ivanovič Titov, sovjetski general